Arhire este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Anatol Arhire (n. 1956), deputat moldovean.
 Constantin  Arhire (n. 1960), deputat român.
 Iulian Arhire (n. 1976), fotbalist român.